OBJ é um formato de arquivos de computador criados para armazenar malhas poligonais tridimensionais.

Formatos digitais de imagem